Alluaudia (planten), een geslacht van planten uit de familie Didiereaceae
Alluaudia (kevers), een geslacht van boktorren